Меланипп () в древнегреческой мифологии:
 Меланипп (сын Астака).
 Меланипп (из Ахайи).
 Меланипп (сын Тесея) — сын Тесея и Перигуны.
 Меланипп (сын Приама) — сын Приама от наложницы. См. Список детей Приама.

См. также 
 Меланиппа